Плёнка:
 Фотоплёнка — гибкая лента или лист, покрытые слоем светочувствительного материала.
 (типы: 110, 120, 126, 127, 135, 220, 240, дисковая)
 Киноплёнка — аналогична фотоплёнке, с некоторыми отличиями.
 Полиэтиленовая плёнка — тонкий слой материи, изготовленный из полиэтилена.
 Оксидная плёнка — тонкий слой окислов на поверхности металла или полупроводника.
 Мастер-плёнка — часть полиграфического дупликатора, используется как трафарет.

См. также 
 Мембрана
 Перепонка
 Компакт-кассета